Пиједра Санта има више значења:

 Пиједра Санта (Тустла Гутијерез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пиједра Санта (Теносике), насеље у савезној држави Табаско у Мексику